Jméno Venkov nese v Česku více lidských sídel a dalších objektů.

obecný význam slova
 Venkov – původ jména Venkov

název lidského sídla nebo jeho části
 Venkov (Přísečnice) – zaniklá vesnice na Chomutovsku

název periodika
 Venkov (agrární deník)